Max Aitken (1879-1964) – brytyjski polityk i magnat prasowy, 1. baron Beaverbrook
 Max Aitken (1910-1985) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baron Beaverbrook

Zobacz też:
 Maxwell Aitken